Кубок наций Персидского залива по футболу 1970 года — 1-й розыгрыш Кубка наций Персидского залива. Турнир проходил с 27 марта по 3 апреля на стадионе «Мадинат Иса» в столице Бахрейна Манаме.

Схема 
Четыре сборных играют между собой по одному матчу. За каждую победу начислялось 2 очка, за ничью — одно. Команда, набравшая наибольшее количество очков в этих матчах, выигрывает Кубок наций Персидского залива.

Участники 
В турнире принимали участие четыре сборные-основательницы турнира:
  Бахрейн — организатор
 
  Катар

Турнирная таблица

Результаты матчей

Итог

Бомбардиры 
3 мяча:
  Мухаммед аль-Масуд
  Джавад Халаф

2 мяча:
  Халид Баллан
  Махмуд Диксин
  Мухаммед аль-Нур

1 мяч:
  Юсеф Амин
  Хасан Зулаих
  Ахмад Салмин
  Сулейман аль-Масс
  Мубарак Фарадж
  Фарук Ибрахим
  Халаф Суттам

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

1970
Международные соревнования по футболу в Бахрейне
Март 1970 года
Апрель 1970 года
Футбол в Азии в 1970 году
Международные спортивные соревнования в Манаме
1970-е годы в Бахрейне